Katzengraben ist ein geographischer Name:

Ort:
 Katzengraben (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Katzengraben (Gemeinde Riegersburg), Ortschaft in der Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark 

Gewässer:
 Katzengraben (Brunnenbächel), rechter Zufluss des Brunnenbächels (zur Lobbach) bei Mönchzell, Gemeinde Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis
 Katzengraben, Oberlaufname des Brüllgrabens (linker Oberlauf des Hochwiesgrabens, zur Sulzach) bis in Bernhardswend, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Katzengraben (Dorfbach), linker Zufluss des zuvor Wannenbach, danach zunächst Gallenbach genannten Dorfbachs (zur Elz) vor Heimbach, Gemeinde Teningen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Katzengraben (Eschentalgraben), rechter Zufluss des Eschentalgrabens (zur Lone) bei Neenstetten, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Katzengraben (Gemachbach), linker Zufluss des Gemachbachs (zur Oberteisendorfer Ache) vor der Gemachmühle, Markt Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Katzengraben (Höpfinger Graben), rechter Zufluss des lokal ebenfalls Katzengraben genannten Höpfinger Grabens (zum Marsbach) bei Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Katzengraben (Ketscher Altrhein), rechter Zufluss des Ketscher Altrheins bei Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Katzengraben (Lainzerbach), linker Zufluss des Lainzerbachs, Wien
 Katzenbach, Oberlaufname des Lindenbachs (zur Donau) bis etwas vor Zeitlarn, Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf. Bayern
 Katzengraben, Oberlaufname bis gegen Ende von Altenfurt des Langwassers (linker Zufluss des Fischbachs im Großen Dutzendteich) in Dutzendteich, beide Orte zum kreisfreien Nürnberg, Bayern
 Katzengraben (Litschentalbach), höherer linker Zufluss des Litschentalbachs (zur Schutter) in der Waldgemarkung von Altdorf, Stadt Ettenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Katzengraben (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins bei Laufenburg (Baden), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg; mit Abschnittsnamensfolge Gehrengraben → Feldgraben → Katzengraben
 Katzengraben (Säuweihergraben), rechter Zufluss des Säuweihergrabens (zur Rottum) bei Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Katzengraben (Tauber), rechter Zufluss der Tauber nach Niklashausen, Gemeinde Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Katzengraben (Weiherbrückenbächle), rechter Zufluss des Weiherbrückenbächles (zum Fischenberger Bächle, zur Köhlgartenwiese) nahe dem Leisingerhof von Wies, Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Katzengraben (Wielinger Bach), rechter Oberlauf des Wielinger Bachs (zum Weiherbach, zum Maisinger Bach) bis Wieling, Gemeinde Feldafing, Landkreis Starnberg, Bayern
 Katzengraben (Zaubach), linker Zufluss des Zaubachs (zur Unteren Steinach) bei Oberzaubach, Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Katzenbach
 Katzengrabenbach
 Katzengraben-Presse
 Katzenklinge
 Katzgraben
 Katzentalgraben